Kąty (gromada w powiecie jasielskim)
 Kąty (gromada w powiecie kolneńskim)
 Kąty (gromada w powiecie otwockim) (miński/otwocki)
 Kąty (gromada w powiecie piaseczyńskim)
 Kąty (gromada w powiecie słupeckim) (wrzesiński/słupecki)
 Kąty (gromada w powiecie sochaczewskim)
 Kąty (gromada w powiecie węgrowskim)

także:
 Kąty Grodziskie (gromada) (powiat wołomiński)
 Kąty-Miąski (gromada) (powiat wołomiński)
 Kąty Wrocławskie (gromada) (powiat wrocławski)